Hr.Ms. Middelburg of Middelburg kan verwijzen naar een van meerdere schepen bij de Nederlandse marine.
 Middelburg (1632), een fregat van de Admiraliteit van Amsterdam.
 Middelburg (1636), een fregat van de Admiraliteit van Zeeland.
 Middelburg (1652), een VOC-schip van de Admiraliteit van Zeeland.
 Middelburg (1653), een linieschip van de Admiraliteit van Zeeland.
 Middelburg (1661), een fregat van de Admiraliteit van Amsterdam.
 Middelburg (1672), een brander van de Admiraliteit van Zeeland.
 Middelburg (1691), een linieschip van de Admiraliteit van Zeeland.
 Middelburg (1734), een fregat van de Admiraliteit van Amsterdam.
 Middelburg (1782), een kaper van de Admiraliteit van Zeeland.
 Middelburg (1822), een transportschip van het Departement Vlissingen.
 Hr.Ms. Middelburg (1986), een mijnenveger van de Alkmaarklasse.